356 steht für:
 das Jahr 356
 Porsche 356, deutsches Automobil
 Amiot 356, französischer Bomberprototyp

Siehe auch:
 356 Sports, britisches Unternehmen im Bereich Automobile